Miejscowości w USA:
 Gold Hill – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Boulder
 Gold Hill – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Jackson
Gminy w USA:
 Gold Hill (ang. Gold Hill Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Gallatin
 Gold Hill (ang. Gold Hill Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rowan